Юрий Музыченко:
 Музыченко, Юрий Васильевич (1937—2014) — советский и российский театральный актёр.
 Музыченко, Юрий Михайлович (род. 2000) — белорусский футболист, полузащитник.
 Музыченко, Юрий Юрьевич (род. 1987) — российский музыкант, лидер музыкальной группы The Hatters.